hrabstwo Highland (ang. Highland County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Highland (ang. Highland County) w USA, w stanie Wirginia

fr:Highland#Comtés